Jeziorzany heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Jeziorzany (Liszki), Dorf im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Liszki
 Jeziorzany (Powiat Lubartowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubartowski der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Jeziorzany
 Jeziorzany (Tarczyn), Dorf im Powiat Piaseczyński der Woiwodschaft Masowien, siehe Tarczyn